Кольо Георгиев може да се отнася за:

 Кольо Георгиев (писател) (р.1926), български писател и драматург
 Кольо Георгиев (кмет) (р.1940), кмет на Стара Загора